Rio Snake
Serpente (jogo eletrônico)
MC Snake
Liquid Snake, Solid Snake, Solidus Snake ou Naked Snake, personagens da série de jogos eletrônicos Metal Gear.
Snake - banda de rock uruguaia

Desambiguação